Albert von Le Coq – imprenditore ed esploratore tedesco
 Marie-Jean-Léon Le Coq – linguista francese
 Pierre Le Coq – velista francese
 Robert Le Coq – vescovo cattolico e politico francese